Баранников, Виктор: Баранников, Виктор Дмитриевич (род. 1942) — советский работник строительной отрасли, бригадир комплексной бригады, Герой Социалистического Труда (1974).
 Баранников, Виктор Павлович (1940—1995) — советский и российский государственный деятель, генерал армии.